Daiana Mascanzoni – calciatrice italiana
 Debora Mascanzoni – calciatrice italiana